Aspects of Love ist der englische Titel 

eines Romans aus dem Jahr 1955 von David Garnett, siehe Aspects of Love (Roman)
eines auf diesem Roman basierenden Musicals von Andrew Lloyd Webber, siehe Aspects of Love (Musical)